Ранчо Азул има више значења:

 Ранчо Азул (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Азул (Текамак), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо Азул (Санта Марија Тепантлали), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Азул (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ранчо Азул (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику